Letronne ist der Familienname folgender Personen:

 Jean Antoine Letronne (1787–1848), französischer Altertumswissenschaftler
 Louis Letronne (1788–1841), französischer Maler

Letronne steht für:
 Letronne (Mondkrater), benannt nach Jean Antoine Letronne